Plaatsen:
 Colne (Lancashire), in het Engelse graafschap Lancashire.
 Colne (Cambridgeshire), in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 The Colnes, vier dorpen in het Engelse graafschap Essex:
 Colne Engaine
 Earls Colne
 Wakes Colne
 White Colne

Rivieren:
 River Colne (Essex)
 Colne (Hertfordshire)
 River Colne (West Yorkshire)

Overig:
 Colne F.C., Engelse voetbalclub uit Colne, Lancashire die uitkomt in de North West Counties Football League.